Deux sous-marins de l'United States Navy ont porté porter le nom dUSS Darter :
 l', un sous-marin de classe Gato sabordé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin de classe Tang en service de 1956 à 1989.

Darter